Robison kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry W. Robison
 Bruce H. Robison

Robotskapade auktorsförkortningar